Iron Sky – film del 2012 diretto da Timo Vuorensola
 Iron Sky – singolo dei Mega City Four del 1993
 Iron Sky – singolo di Paolo Nutini del 2014